Kertész Péter (1937–2019) Pulitzer-díjas újságíró, költő
 Kertész Péter (1943) Jászai Mari-díjas színész
 Kertész Péter (1953) római katolikus pap, püspöki tanácsos
 Kertész Péter jégkorongozó